Аг'я () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пилвамаа.
 Аг'я () — селище в Естонії, адміністративний центр волості Аг'я повіту Пилвамаа.
 Аг'я () — річка в Естонії.
 Аг'я () — в Естонії ландшафтний заповідник «Долина річки Аг'я».